Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban — o livro
 Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban (filme) — o filme
 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (trilha sonora) — a banda sonora

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura